Il doppio del Barcelona Ladies Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Iva Budařová e Sandra Wasserman erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Jana Novotná e Tine Scheuer-Larsen hanno battuto in finale 6–2, 2–6, 7–6 Arantxa Sánchez e Judith Wiesner.

Teste di serie
 Jana Novotná /  Tine Scheuer-Larsen (campionesse)
 Helen Kelesi /  Catherine Suire (semifinali)
 Arantxa Sánchez /  Judith Wiesner (finale)
 Sophie Amiach /  Alexia Dechaume (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Barcelona Ladies Open 1989